Midtown Madness — компьютерная игра в жанре аркадных автогонок, разработанная Angel Studios и изданная Microsoft Studios. Первая игра из одноимённой серии. Midtown Madness была выпущена 27 февраля 1999 года. Продолжением серии Midtown Madness стала Midtown Madness 2, выпущенная 21 сентября 2000 года, а последней игрой серии стала Midtown Madness 3, выпущенная 17 июня 2003 года для Xbox.

Главной особенностью игры является открытый игровой мир. Microsoft объявила о том, что в игре будет возможность свободно передвигаться по городу, изменять условия гонок и исследовать карту. Также в Midtown Madness реализована возможность сетевых гонок по локальной сети и по интернету.

Действие игры происходит в Чикаго и основной целью игрока является победа в гонках и сбор автомобилей. В целом, игра получила положительные отзывы от игровых сайтов.

Игровой процесс 

В игре присутствуют четыре режима: блиц, гонка с чекпойнтами, гонки по кругу и исследование города. В начале игры игроку предлагаются на выбор пять автомобилей. Затем с достижением некоторых целей откроются ещё пять автомобилей. Перед гонкой игрок может изменить погоду и продолжительность гонки, а в режиме исследования города можно изменить частоту движения пешеходов, автомобилей и полицейских патрулей. В городе также присутствуют объекты, соответствующие реальным достопримечательностям Чикаго.

Midtown Madness поддерживает многопользовательские игры через локальную сеть, Интернет или последовательное соединение. Многопользовательский режим изначально поддерживался в игровой зоне MSN, а затем в GameSpy Arcade и XFire через DirectPlay.
В мультиплеере есть режим полицейского, грабителя и режим захвата флага, в котором игроки составляют две команды. Также в многопользовательскую игру были добавлены более реалистичные повреждения автомобилей.

Автомобили 
 Volkswagen New Beetle
 Автобус
 Cadillac Eldorado
 Ford Mustang GT
 Panoz Roadster
 Freightliner Century
 Ford Mustang Cruiser
 F-350
 Ford Mustang Fastback
 Panoz Esperante GTR-1

Рецензии 

Absolute Games поставил игре 85 % и сделал заключение: «Игра оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, потрясающая графика и отсутствие всяких тормозов в системе; блестящий компьютерный интеллект и голодный разбуженный азарт. С другой — нелогичность происходящего».

IGN поставил игре оценку 8,4 балла из 10. Обозреватели отметили детально проработанный открытый мир, возможность игры по интернету в нескольких режимах, высоко интерактивный город и лёгкость управления. Вердикт обозревателей: «Midtown Madness является развлекательной игрой, которая будет держать вас приклеенным к экрану в безумном порыве к финишу. Самое лучшее в этой игре — это ощущение, что вы катаетесь в настоящем городе, а не только едете по кругу. Midtown Madness рекомендуется всем».

Old-Games поставил игре семь баллов из десяти и отметили в игре невыносимо аркадный геймплей, непроработанную физику и странное поведение ИИ. Итог: «Что-то оно такое есть в том, чтобы прокатиться по реалистичному (относительно) городу и разбить вдребезги Ford Mustang вместе ещё с несколькими такими же придурками. Но вот гонками это назвать не получается — попсовая реализация, сделанная криворукими безумцами, убивает большую часть идеи на корню»

GameSpot поставил игре 7,7 баллов из 10. Обозреватели отметили реалистичные модели автомобилей, хорошую графику и звуковое сопровождение.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

Компьютерные игры 1999 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры с открытым миром
Гоночные компьютерные игры
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные Rockstar San Diego
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios